UPJ steht für:
 Bundesinitiative „Unternehmen: Partner der Jugend“, siehe Corporate Citizenship #Situation in Deutschland
 Upjohn (Unternehmen) (Tickersymbol), US-amerikanisches Pharmazieunternehmen
 University of Pittsburgh at Johnstown, Außencampus der University of Pittsburgh

UpJ steht für:
 Union progressiver Juden in Deutschland

Abkürzung